Сен-П'єрр-Егль, Сен-П'єрр-Еґль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 45 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 137 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 368,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-П'єрр-Егль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-Егль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена